Kokorina est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Kokorina, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Kokorina, un village situé dans la municipalité d'Istočni Mostar et dans la République serbe de Bosnie ;
Kokorina, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.